Bogatyr steht für:

 Bogatyr, die Bezeichnung für Recken in mittelalterlichen russischen Sagen
 Bogatyr (Schiff, 1836), eine russische Raddampferfregatte
 Bogatyr (Schiff, 1860), eine russische Schraubenkorvette
 Bogatyr (Schiff, 1901), ein russischer Geschützter Kreuzer
 Bogatyr (Fahrzeug), ein weißrussisches Militärfahrzeug
 Bogatyr (Lokomotive), eine 1836 erstmals gebaute Klasse russischer Lokomotiven
 Bogatyr (Tagebau), der weltgrößte Steinkohlentagebau in Kasachstan